У́лица Ранжу́рова (бур. Ранжуровай гудамжа) — улица в Советском районе города Улан-Удэ. Прежнее название — Иркутская.

Названа в честь бурятского революционера Цыремпила Ранжурова.

География улицы 
Улица идёт от улицы Ербанова, пересекает улицу Сухэ-Батора и дальше идёт в виде пешеходной части до слияния с улицей Борсоева, пересекая улицы Бау Ямпилова и Модогоева.

Достопримечательности 
На улице находятся несколько корпусов БГУ и центральный офис Tele2 в Бурятии, офис партии ЛДПР, Парк-отель «Улан-Удэ» (бывшая гостиница «Гэсэр»), жилые дома № 1, 3, 10 и 12. Пешеходная часть улицы является Аллеей отцов.

Ранжурова